Driyorejo (Driyorejo)
 Driyorejo (Nguntoronadi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing